Гозда́ва (также Гоздавита, Гоздова, Гоздовита, Гоздово, Гоздзе, Гздов, Лилиум; ) — польский дворянский герб.

Описание герба 
В поле червлёном две лилии серебряные, связанные между собою золотым кольцом так, что одна из этих лилий обращена цветком вверх, а другая вниз. В нашлемнике семь павлиньих перьев, на которых изображены такие же две лилии.

История герба 

Это знамя в 1090 г. было пожаловано королём Владиславом Германом одному благородному воину Кристину из Гоздавы за храбрость на поле боя. Лилия символизировала благородное шляхетское сословие, а павлиньи перья в нашлемнике — мудрость. Очень вероятно, что некоторые роды — носители этого герба могли прибыть в Польшу из Венгрии в XIV веке, так как в то время там правила анжуйская династия с аналогичным гербом. Пшемыслав Домбковский предполагает, что это могли быть немцы, прибывшие из Венгрии. Если это так, то они, вероятно, пришли из области к северо-востоку от города Бартфельда, где в то время проживало очень много немцев. Этим гербом также печатался происходящий из Саксонии (Нойзальца) великий магистр Герман фон Зальца.

Причисленные к гербу фамилии 
К гербу Гоздава историк Тадеуш Гайль причисляет 512 фамилий:

Апанович, Арвасевич, Азаревич, Баль, Бальцевич, Балевич, Барановский, Бартошевский, Батранец, Батрань, Бончальский, Бончковский, Бонковский, Беецкий, Бегем, Бем, Бенескул, Бенешкул, Берецкий, Берковский, Бенковский, Белявский, Бяловейский, Бяловесский, Бедржицкий, Бедржинский, Белявский, Белецкий, Белицкий, Бирецкий, Бирлецкий, Бивиль, Бочковский, Бочиковский, Богданович, Богуславский, Богушевич, Богушко, Бонер, Бородницкий, Боровский, Босевич, Боушевич, Бреннер, Брольницкий, Броницкий, Брусовский, Бруссовский, Брушовский, Бржежика, Бржозовский, Букс, Бычерский, Быстрейский, Быстрыйовский, Цеконский, Хлебовский, Хмелевский, Холоевский, Холойовский, Храповицкий, Хростковский, Хрощевский, Хрущевский, Хумецкий, Хумницкий, Циалович, Циаловский, Циановский, Цешковский, Цесля, Чеканский, Чеконский, Черневич, Чеужик, Далеховский, Данченко, Дандельский, Деденский, Дедкович, Дедухович, Дедынский, Декшлевич, Дешкленевич, Дешклевич, Деткович, Дейдынский, Дидковский, Добраковский, Добржименцкий, Дошкленевич, Довкша, Драбов, Драдз, Драг, Драгов, Дрвенский, Дрызна, Дубик, Дудзинский, Дуплицкий, Дыдынский, Дыдзинский, Дымша, Дысель, Дышель, Дышкевич, Дышлевич, Дышлевский, Дзярский, Дзедзевич, Дзершницкий, Дзерсницкий, Дзевенцкий, Фабианковский, Фабианский, Федерович, Федорович, Гадачевский, Гарболецкий, Гарболевский, Газдзинский, Гонсовский, Гдаржицкий, Гдешенский, Гдешинский, Гентыл, Гертель, Гидлевич, Гецевич, Гечевич, Геравский, Гетовть, Гетовт, Гинтвилло, Гинтылл, Гинтылло, Гижицкие, Гижинский, Глязовский, Глебовский, Глищинский, Глазовский, Глажевский, Глажовский, Гловинский, Глозовский, Годачевский, Годейко, Годлевский, Годлоевский, Голембевский, Голембиовский, Голумбовский, Гомбрович, Горчичевский, Горецкий, Гостковский, Гозд, Гоздецкий, Гоздович, Гоздовский, Граевский, Грот, Гуржелёвский, Гаинский, Ганцевич, Ганчевич, Ганский, Геймзот, Гопп, Гоппа, Горностай, Горностайский, Гуглик, Гуменцкий, Гуменский, Гуминский, Гумницкий, Гунятыцкий, Ивашкевич, Ижицкий, Яцкевич, Яцкевский, Яцковский, Ялошинский, Яновский, Яржомбкевич, Яржомбковский, Яржембовский, Яржембский, Ясенский, Ясинский, Належинский, Яворницкий, Яворовский, Йене, Йонеман, Юхневич, Юрашкевич, Юргиовский, Юриовский, Кацкий, Калинский, Кандзержевич, Карио, Карпович, Касперович, Кавецкий, Кавенцкий, Кай, Кицкий, Килярович, Клеменсовский, Климунтовский, Клюковский, Корманицкий, Корыцинский, Костро, Ковальский, Кой, Козакевич, Козаковский, Краковинский, Кробовский, Крупа, Крживчинский, Крживинский, Кунка, Купщ, Лебовский, Леонович, Леванович, Левонецкий, Левоневский, Левонович, Липинский, Лисевич, Любасчинский, Любощинский, Люценский, Люцинский, Лючинский, Лабайский, Ленкшицкий, Лукошевич, Лукович, Маловейский, Маловесский, Марон, Марун,Належинский, Мазапет, Мяноцкий, Мяновский, Мясковский, Мицут, Мицута, Меликовский, Межницкий, Микош, Микоша, Микшевич, Микулич, Милатынский, Мильконт, Милконт, Минейко, Миркулевич, Мочульский, Мухарский, Мускат, Муската, Нацевич, Нахтраб, Нахтраба, Начевич, Нагора, Нагура, Нарбут, Нарбутт, Нарвойш, Нарвош, Настальский, Нецецкий, Недома, Немера, Немерка, Немержа, Немира, Немирович, Немирыц, Немирыч, Немиржиц, Нездзенский, Нездзинский, Неждзинский, Норвилло, Норвило, Обрембский, Ольбрыхт, Олеарский, Олесницкий, Ольрых, Олдаковский, Опанович, Остроленцкий, Осуховский, Озумесский, Ожоговский, Пац, Пацевич, Пачевич, Пачевский, Пачусский, Памповский, Панковский, Павловский, Паздзернович, Паздзерня, Пемповский, Пепловский, Петушинский, Пясецкий, Печихойский, Печихуйский, Печихвосткий, Першхала, Пиотровский, Писарский, Плавский, Плаза, Поцевич, Подбипента, Подгайский, Подлипский, Погоржельский, Поликевич, Поликович, Помарнацкий, Помарняцкий, Помарницкий, Поповский, Потушинский, Пробошевский, Прогульбицкий, Прошинский, Пржедборский, Пржедневский, Пржеминский, Прженевский, Пржесминский, Прженсницкий, Пржибышевский, Пржишихоцкий, Пржишиховский, Пуниковский, Рацибор, Рациборский, Рачко, Рачковский, Рамш, Рамша, Раут, Реевский, Реклевский, Ренит, Рент, Реут, Реутт, Римша, Рох, Ромша, Росс, Россович, Роза, Рожаловский, Руж, Ружа, Рубажевич, Рубинковский, Рудавский, Рудошанский, Русенский, Русинский, Рутковский, Рыхлинский, Рымович, Рымш, Рымша, Рымшевич, Сапега, Сасин, Сецимский, Севрук, Сокол, Соколович, Соколовский, Сокул, Солецкий, Солонский, Солоувский, Соловский, Сосновский, Спегайло, Спигайло, Стан, Станевич, Станинский, Станковский, Стано, Становский, Ставицкий, Стависский, Стемпский, Стребейко, Стрыжовский, Стржемесский, Стржешковский, Стржижевский, Стржижовский, Стырпейко, Сухшевский, Судрасский, Судравский, Судровский, Сулимовский, Сулоцкий, Сушицкий, Сутоцкий, Сузин, Свиртун, Шевердзиц, Шоломицкий, Шимановский, Шистовский, Телешницкий, Телесницкий, Тележинский, Томиковский, Товтович, Трыпольский, Тризны, Тржцинский, Тржемесский, Тулунтович, Турчинович, Турчинский, Турковецкий, Турковский, Тышецкий, Тышковский, Тышинский, Углик, Уменцкий, Уссаковский, Вахановский, Вагановский, Вакулевич, Вертель, Веровский, Венцкевич, Венцкович, Вилямович, Вилейко, Вилевский, Вишеватый, Вишневский, Витульский, Витусский, Внитов, Войкуновский, Волчинский, Волк, Войхун, Войзгялло, Выржиковский, Забоклицкий, Заченский, Задченский, Закржевский, Заторский, Заволай, Здзарский, Здзярский, Зебович, Зембовский, Зембровский, Зержницкий, Зябко, Зиоловский, Злотовский, Змилевский, Знехович, Зузин, Зволянский, Зыдзкий.

Варианты герба 

 с пятью страусовыми перьями в нашлемнике
 одна лилия, направленная цветком вверх, и в нашлемнике три страусовых пера (вариант Хлусовичей)
 в нашлемнике полумесяц рогами вверх вместо сдвоенной лилии (вариант Пацев)
 Белдовский
 Хлусович Барон
 Дидковский Барон

Гербы населённых пунктов 
Ивацевичи, Балигруд, Микстат, Дыдня, Пильзно, Гоздово, Домбрувно, Кампинос

См. также 
 Гербовник
 Шляхта

Примечания

Ссылки 
 
 
 Герб на www.jurzak.pl

Гербы с изображением лилии
Гербы с шляхетскими коронами